Solarbrief ist eine bis zu viermal jährlich erscheinende Zeitschrift für Erneuerbare Energien. Die deutschsprachige Zeitschrift ist seit 1989 das offizielle Fachorgan des Solarenergie-Fördervereins Deutschland e. V. (SFV).

Seit 1989 ist Wolf von Fabeck Chefredakteur der Solar-Fachzeitschrift.

Siehe auch 
Liste solartechnischer Zeitschriften

Weblinks 
 Webseite des SFV zum Solarbrief

Einzelnachweise 

Populärwissenschaftliche Zeitschrift
Zeitschrift (Nordrhein-Westfalen)
Zeitschrift (Umwelt und Natur)
Solarenergie
Ersterscheinung 1989